Авана («каменистая») — библейское именование реки в Сирии.
 Авана, Зеяб (род. 1990) — арабский футболист.

Примечания